Зелински () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зелински, Индрек (род. 1974) — эстонский футбольный нападающий, в прошлом игрок сборной Эстонии, ныне помощник главного тренера «Левадии».
 Зелински, Чэд (род. 1964) — прелат Римско-католической церкви, 9-й Епископ Фэрбанкса.

См. также 
 Зелинский